Miejscowości w Anglii:
 Yarmouth – miasto w Wielkiej Brytanii, położone w Anglii w hrabstwie Wight
Miejscowości w USA:
 Yarmouth – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Yarmouth – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Yarmouth – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable
Gminy w USA:
 Yarmouth (ang. Yarmouth Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Yarmouth (ang. Yarmouth Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Barnstable

W Kanadzie:
 Yarmouth – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Yarmouth – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Yarmouth – miasto (town) w Kanadzie, w prowincja Nowa Szkocja

Zobacz też 
 Great Yarmouth – miasto w Wielkiej Brytanii, położone w Anglii w hrabstwie Norfolk